Bergbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergbådan, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Bergbådan (i Rönnskären, Malax), Österbotten,  (3 ha)
 Bergbådan (vid Bergö, Malax), Österbotten, 
 Bergbådan (vid Skinnarslandet, Malax), Österbotten,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar